Lone Tree Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Lone Tree Island (Huron County, Michigan)
 Lone Tree Island (Keweenaw County, Michigan)
 Lone Tree Island (Minnesota)
 Lone Tree Island (New York)
 Lone Tree Island (Washington)